Анна Аввакумова:
 Аввакумова, Анна Александровна (более известна под псевдонимом Мира; род. 1984) — российская певица, музыкант, автор песен, композитор.
 Аввакумова, Анна Максимовна (в замужестве Ившина) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.